

Geografisch

Northwood (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Hillingdon
Northwood (Staffordshire)
Northwood (metrostation), een metrostation in Londen

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Northwood (Iowa)
Northwood (North Dakota)
Northwood (Ohio)

Plaatsen in Engeland:
Northwood (Isle of Wight)

Andere
Northwood (televisieserie), een Canadese dramaserie
Northwood, de codenaam van een reeks Intel Pentium 4 processoren